Аладин може бити:

 Аладин, блискоисточна народна прича
 Аладин (филм из 1992), амерички анимирани филм из 1992.
 Аладин 2: Повратак Џафара
 Аладин 3: Аладин и краљ лопова
 Аладин (анимирана серија), америчка анимирана серија компаније Волт Дизни
 Аладин (филм из 2019), амерички играни филм